Aceasta este lista celor 375 de comune din departamentul  Sarthe ,  din Franța.

(CUM) Communauté urbaine du Mans, creată în 1971.
(CUA) Communauté urbaine d'Alençon, creată în 1996.

Sarthe